Disfemia —  ou gagueira
 Gaga (mensageiro) — mensageiro fiel de Ansar na mitologia mesopotâmica

Música 
 Lady Gaga —  cantora, compositora e produtora musical dos Estados Unidos da América
 Radio Ga Ga —  canção do grupo britânico Queen, presente no álbum The Works

Desambiguação